Seznam polkov z zaporedno številko 122.

Seznam 
 Pehotni
 122. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 122. pehotni polk (ZDA)
 122. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 122. strelski polk (ZSSR)
 122. pehotni polk (Wehrmacht)
 122. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 122. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 122. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 122. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 122. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi